Lassana - nome comune di Lapsana communis, pianta della famiglia delle Asteraceae
Lassana - variante del nome proprio di persona arabo Hasan